Lombard – pożyczki pod zastaw
 Lombard – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Lombard – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Lombard – polski zespół rockowy
 Lombard. Życie pod zastaw – polski serial telewizyjny

Miejscowości w USA:
 Lombard – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage